Wie Hund und Katz oder Wie Hund und Katze steht für:

 zerstritten sein, siehe Liste deutscher Redewendungen #Hund und Katz
 Zwei wie Hund und Katz, Alternativtitel von Brüll den Teufel an, britischer Film von Peter R. Hunt (1975)
 Wie Hund und Katze (Fernsehserie), australische Fernsehserie (1988 bis 1989)
 Katts & Dog – Zwei wie Hund und Katz, Alternativtitel von Katts und Dog, kanadische Fernsehserie (1988 bis 1993)
 Cats & Dogs – Wie Hund und Katz, US-amerikanisch-australischer Film von Lawrence Guterman (2001)

Siehe auch:
 Für Hund und Katz ist auch noch Platz (Film), britischer Film von Jan Lachauer und Max Lang (2012)